Schnaase ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schnaase (1805–1886), Theologe in Danzig
 Karin Schnaase (* 1985), deutsche Badmintonspielerin
 Karl Schnaase (1798–1875), deutscher Jurist und Kunsthistoriker
 Michael Schnaase (* 1949), deutscher Badmintonspieler
 Paul Heinrich Wilhelm Schnaase (1790–1855), Bibliothekar und Schriftsteller in Danzig
 Paul Gottlieb Schnaase (1762–1814), Kaufmann in Danzig

Siehe auch:
 Schnaas